Jam Session (film), een korte Amerikaanse concertfilm uit 1942 over Duke Ellington en zijn orkest
 Jam Session (2005), een film uit 2005 van Izabela Plucinska
Jam Session (software), een softwareprogramma uit 1986 voor Macintosh-computers voor het maken en bewerken van muziek
Jam Sessions, een videospel uit 2007

Zie ook 
Jamsessie, (Engels: jam session) een min of meer spontane, onvoorbereide vorm van muzikaal samenspel